Гористовка — название населённых пунктов в России:
 Гористовка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Гористовка — село в Кадошкинском районе Мордовии.